Билли Эллиот:
 Билли Эллиот — британский кинофильм, поставленный по сценарию Ли Холла режиссёром Стивеном Долдри.
 Билли Эллиот — мюзикл с элементами комедии, поставленный по одноимённому художественному фильму.